Raspanti ist der Familienname folgender Personen:

 Antonino Raspanti (* 1959), Bischof von Acireale
 Miguel Raspanti SDB (1904–1991), argentinischer Ordenspriester und römisch-katholischer Bischof